Литовская хоккейная лига () — главная хоккейная лига Литвы. Основана в 1991 году. Победитель лиги становится чемпионом Литвы. Проведением чемпионата занимается Федерация хоккея Литвы.

История

Чемпионы

Клубы и титулы

Состав участников сезона 2020-2021

Ссылки 
 Федерация хоккея Литвы
 Литовский хоккей

Примечания 

Хоккейные лиги
Хоккей с шайбой в Литве